Strzyże ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Strzyże (Kętrzyn), Ortschaft in der Gmina Kętrzyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Streitz, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Strzyże (Mszczonów), Dorf der Gmina Mszczonów im Powiat Żyrardowski der Woiwodschaft Masowien
 Strzyże (Pokrzywnica), Dorf der Gmina Pokrzywnica im Powiat Pułtuski der Woiwodschaft Masowien